Millerina är ett släkte av tvåvingar. Millerina ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Svampmyggor
Millerina